«My Oh My» — песня американо-кубинской певицы Камилы Кабельо, записанная при участии рэпера DaBaby, ставшая шестым синглом с её второго студийного альбома Romance.

Информация о песне 
«My Oh My» можно отнести к жанрам поп-рэп, реггетон-поп и R&B. Песня написана в размере 4/4, тональности До минор, в умеренном темпе в 104 бита в минуту. Последовательность аккордов — Cm-A♭-G. Вокал Кабельо охватывает две октавы с Соль 3 до 
Фа 5.

Согласно изданию Forbes, песня стала коммерчески успешной благодаря сервису коротких видео TikTok, где она стала популярной и использовалась в качестве мема. 

12 декабря 2019 года Камила Кабельо и DaBaby выступили с «My Oh My» в эфире телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Позиции в чартах 
«My Oh My» дебютировала на 82 месте хит-парада Billboard Hot 100 и смогла подняться до 44 места, став по этому показателю самым успешным синглом с альбома. Также песня смогла подняться до 24 места в хит-параде Mainstream Top 40.

Хронология издания

Примечания 

Поп-песни
Синглы Syco Music
Песни Камилы Кабельо
Песни, написанные Луи Беллом
Песни DaBaby
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Песни, написанные Фрэнком Дюксом
Песни, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Песни, написанные Камилой Кабельо